USS Tennessee je ime več plovil vojne mornarice ZDA, ki so jih poimenovali v čast zvezne države Tennessee:

 USS Tennessee (1863)
 USS Tennessee (ACR-10)
 USS Tennessee (BB-43)
 USS Tennessee (SSBN-734) (podmornica)

Tennessee